Genzano har flere betydninger:

 Genzano di Lucania - en italiensk by
 Genzano di Roma - en italiensk by i regionen Lazio i Italien
 Blomsterfesten i Genzano - en ballet i én akt af den danske koreograf August Bournonville